Zabiba, une bosse présente sur le front de certains musulmans ;
 Zabiba et le Roi, roman anonyme irakien, attribué au dictateur Saddam Hussein.

Homonymie
Homonymie de patronyme